Кубок Чили по футболу 2000 () — 28-й розыгрыш Кубка Чили по футболу.

Групповой раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Информация о турнире на rsssf.com 

2000
Спорт в Чили в 2000 году
Чили